Katharina von Spanien bezeichnet folgende Personen:

Katharina von Aragón (1485–1536), Tochter von Ferdinand II. König von Aragón, Ehefrau von Arthur Tudor Prince of Wales und Heinrich VIII. König von England
Katharina von Kastilien (1507–1578), Regentin von Portugal, Tochter von Philipp I. König von Kastilien, Ehefrau von Johann III. König von Portugal
 Katharina Michaela von Spanien (1567–1597), Tochter von Philipp II. König von Spanien, Ehefrau von Karl Emanuel I. Herzog von Savoyen